Reprezentacja Szwajcarii w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Szwajcarii. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy 

Szwajcaria
Szwajcarskie reprezentacje narodowe
Piłka ręczna w Szwajcarii